То́йвонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Тойвонен, Армас (1899—1973) — финский легкоатлет.
 Тойвонен, Калерво (1913—2006) — финский легкоатлет (метание копья).
 Тойвонен, Маркус (род. 1979) — основатель и гитарист финской фолк-/MDM группы Ensiferum.
 Тойвонен, Нестор (1865—1927) — финский спортсмен, стрелок.
 Тойвонен, Ола (род. 1986) — шведский футболист.
 Тойвонен, Паули (1929—2005) — финский автогонщик.
 Тойвонен, Ханну (род. 1984) — финский хоккеист.
 Тойвонен, Хенри (1956—1986) — финский автогонщик.
 Тойвонен, Эстер (1914—1979) — финская актриса, модель.
 Тойвонен, Якко (род. 1973) — европейский хореограф.